Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 wurde am 12. und 13. August 1994 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameister wurde der Franzose Alain Blondel. Er gewann vor dem Schweden Henrik Dagård. Der Ukrainer Lew Lobodin errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit seiner Siegleistung von 8453 P blieb der französische Europameister Alain Blondel 358 P unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihm 394 P, zum Weltrekord 438 P.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 12. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 13. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

12./13. August 1994

Weblinks 
 Helsinki European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 2. Januar 2023
 Men Decathlon XVI European Championships 1994 Helsinki, todor66.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, Helsinki FIN 07–14 AUG 1994, Olympiastadion, Men Decathlon, S. 627f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 Track and Field Statistics, EM 1994, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 2. Januar 2023
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 2. Januar 2023

Videolinks 
 Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 3, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 4, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 5, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 4965 European Track & Field Decathlon 100m, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 4987 European Track & Field Decathlon High Jump Tomáš Dvořák, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 5074 European Track & Field Decathlon 110m Hurdles, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023* 5077 European Track & Field Decathlon Pole Vault Alain Blondel, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 075 European Track & Field Decathlon Pole Vault Henrik Dagård, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 5076 European Track & Field Decathlon Pole Vault Lev Lobodin, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 5084 European Track & Field Decathlon Javelin Alain Blondel, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023
 5078 European Track & Field Decathlon Javelin Henrik Dagård, www.youtube.com, abgerufen am 2. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1994